Schemel steht für:

 Schemel, ein Sitzmöbel

Schemel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schemel (1880–1961), österreichischer Politiker, Landeshauptmann von Salzburg
 Hans-Joachim Schemel (* 1945), deutscher Landschaftsökologe und Stadtplaner
 Walter Schemel (1923–2004), deutscher Fußballspieler